Маурисио Матео Пас Сольдан и Урета (; 21 сентября 1812, Арекипа — 11 марта 1857, Лима) — перуанский учёный , , , , , , .

Благодаря обширности научных и гуманитарных знаний, современники звали его Monstruo del sabe («Монстром знаний»).

Биография 
Брат Мариано Фелипе Пас Сольдана, историка, дипломата, государственного деятеля и дипломата, государственного деятеля Хосе Грегорио Пас Сольдана.
Учился в первой высшей семинарии Сан-Херонимо в Арекипа. Будучи студентом, уже читал лекции по философии и теологии. С молодости проявил исключительные способности к математике, сформулировал несколько правил для решения уравнений третьей и четвертой степени.

До 1835 г. изучал право в университете Сан-Агустин. Занялся преподавательской деятельностью, занял кафедру национального права, позже возглавил секретариат Университета Арекипа.

Занимался журналистикой, в разные годы редактировал El Nacional , El Crepúsculo и El Pabellón Nacional.

Первопроходец Южной Америки, путешественник. Топографической экспедиции под руководством Паса Сольдана было поручено исследовать р. Жавари. На экспедицию, поднимающуюся по реке в лодке, неожиданно напали дикари из прибрежных племен, осыпав путешественников градом отравленных стрел. Несколько членом экспедиции были убиты, а Пас Сольдан, раненный в ногу, вынужден был её ампутировать.

В 1848 году отправился в Европу. Опубликовал в Париже свой труд по тригонометрии и астрономии. Автор известной «Географии Перу». После возвращения на родину, Конгресс Республики Перу принял решение тексты его трудов к использованию в качестве учебников для распространения в школах.

Занимал руководящие должности в Министерстве иностранных дел и государственном казначействе, был директором Военного училища и прокурором Суда семи судей (1851).

Избранная библиография 
 Tratado elemental de Astronomía teórica y práctica (2 тома. Париж, 1848).
 Tratado de Trigonometría plana y esférica (Париж, 1848).
 Geografía del Perú (póstuma, Lima, 1862), que su hermano Mariano Felipe editó con numerosas adiciones y un apéndice bibliográfico.
 Compendio de Geografía Matemática, Física y Política (посмертно, Лима, 1863).

Примечания

Литература 
 Basadre, Jorge: Historia de la República del Perú. 1822—1933, Octava Edición, corregida y aumentada. Tomos 4 y 5. Editada por el Diario «La República» de Lima y la Universidad «Ricardo Palma». Impreso en Santiago de Chile, 1998.
 Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 12, OJE-PEÑ. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-161-7
 Vargas Ugarte, Rubén: Historia General del Perú. Tomo IX. Primera Edición. Editor Carlos Milla Batres. Lima, Perú, 1971.
 Varios autores: Grandes Forjadores del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. ISBN 9972-625-50-8

Авторы учебников
Исследователи Южной Америки